Better (canção de Kerli)
 Better (canção de Now United)
 Better (canção de Twice)
 Better (canção de Zayn)
 Better (álbum)

Desambiguação